Зеподя () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Гелеуцаш.
 Зеподя () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Синджер.